Франссон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Франссон, Александр (род. 1994) — шведский футболист, полузащитник.
Франссон, Йенни  — шведская женщина-борец вольного стиля, бронзовый призёр олимпийских игр 2016 года.
 Франссон, Юхан (род. 1985) — шведский хоккеист, защитник.